Naked (film), een Britse film uit 1993
 Naked (album), het debuutalbum van de Nederlandse zangeres Nikki
 Naked (Glee), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie Glee